SQX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sao Miquel Do Oeste (RS) (Brasile)